Maccarone est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Angelina Maccarone (né en 1965), réalisatrice allemande 
 Juan Carlos Maccarone (1940-2015), évêque catholique argentin 
 Massimo Maccarone (né en 1979), footballeur italien

Patronyme italien